Varian peut faire référence à :

Personnalités 
 Varian Fry (1907–1967), journaliste et personnalité de la Seconde Guerre mondiale américain,
  (1962- ), personnalité politique des îles Salomon, 
 Hal Varian (1947- ), économiste chez Google,
  (1793–1864), personnalité politique américaine, maire de New York,
  (1863–1931), personnalité religieuse d'Halcyon, Californie, États-Unis,
  (1979- ), personnalité du monde équestre britannique,
 Russell Varian (1898–1959), cofondateur de Varian Associates, fils de John Osborne Varian,
 Sigurd Varian (1901–1961), cofondateur de Varian Associates, fils de John Osborne Varian,
  (1937–2016), personnalité du monde équestre.

Companies 
 , ancienne compagnie d'électronique qui a été divisée en trois compagnies en 1999:
 Varian Medical Systems, manufacturier d'équipements médicaux,
 , manufacturier d'instruments scientifiques, faisant désormais partie d'Agilent Technologies,
 , fournisseur d'équipement pour manufacturiers de semiconducteurs, faisant désormais partie de Applied Materials,
 , une division de Varian Associates spécialisée en matériel informatique.

Lieux 

 , un village de la province d'Alborz, en Iran